Серге́й Влади́мирович Матве́ев (род. 5 декабря 1947, Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР) — российский учёный-математик и педагог, специалист в области , член-корреспондент РАН (1997), академик РАН (2016), доктор физико-математических наук, профессор.

Заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры Челябинского государственного университета, руководитель отдела алгоритмической топологии Института математики и механики Уральского отделения РАН (созданного на базе кафедры КТиА ЧелГУ).

Биография и научная деятельность 
Окончил восьмилетнюю школу в Салавате, физико-математическую школу-интернат № 18 при МГУ (СУНЦ), после чего поступил на мехмат МГУ. Окончил МГУ в 1970 году. В 1974 году там же защитил кандидатскую диссертацию.

Работал в Челябинском политехническом институте, с 1977 года — в Челябинском государственном университете. В 1988 году защитил докторскую диссертацию.

Сфера научных работ — топология многообразий низших размерностей, основные результаты — предложенная им теория сложности трёхмерных многообразий, доказательство теоремы классификации многообразий Хакена. Исследования Матвеева нашли применение в гиперболической геометрии и теории интегрируемых гамильтоновых систем. Вместе с учениками развил теорию эффективного распознавания трёхмерных многообразий, построенные алгоритмы реализованы программно.

Библиография 
Автор более 60 публикаций, в том числе семи монографий, в т.ч.
 Матвеев С. В., Фоменко А. Т. Алгоритмические и компьютерные методы в трехмерной топологии.— М.: МГУ, 1991. Английский перевод: Fomenko A. T., Matveev S. V. Algorithmic and Computer Methods in Three-Manifolds.— The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1997. Второе переработанное и дополненное издание на русском языке М.: Наука, 1997.

Член редакции серии «Математика. Механика. Физика» «Вестника Челябинского государственного университета».

Награды и признание 
Награждён нагрудными знаками «За отличные успехи в работе» и «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». В 2001 году за успехи, достигнутые в педагогической и научной деятельности, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2007 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ссылки 
 
 Член-корреспондент РАН С. В. Матвеев: «Люблю учиться и учить». Интервью 2007
 Кафедра компьютерной топологии и алгебры Челябинского государственного университета
 Отдел алгоритмической топологии ИММ УрО РАН

Доктора физико-математических наук
Преподаватели Челябинского государственного университета